John McCallum (né en 1950), homme politique canadien

John McCallum est un nom pouvant désigner:

John McCallum (1863-1923), acteur anglais ;
John McCallum (1918-2010), acteur australien ;
John McCallum (1892-1973), homme politique australien ;
John McCallum (1920-1995), architecte naval écossais ;
John McCallum (1924-1988), auteur et écrivain sportif américain ;
John McCallum (1847-1920), homme d'affaires et politique britannique ;
John Donaldson McCallum (1847-1920), ministre écossais.

Voir aussi

Homonymie de personnes